Dirk Langendijk (1748-1805) – pittore dei Paesi Bassi
 Pieter Langendijk (1683-1756) – drammaturgo, poeta e pittore olandese